In Nomine  est un jeu de rôle américain publié en 1997 par Steve Jackson Games.
 In Nomine est un roman ésotérico-policier d'Eric Giacometti et Jacques Ravenne paru en 2010 ;
 In Nomine est un titre donné à un grand nombre de pièces musicales polyphoniques anglaises au cours du .

Voir aussi 
  (Au nom du Père), qui sont les mots prononcés par le prêtre au début de la messe grégorienne, en faisant le signe de la croix.
 In nomine Domini est une bulle pontificale promulguée le  par le pape Nicolas II, décrétant que le pape soit désormais élu par les seuls cardinaux, et que son élection marque le début de son pontificat.
 In Nomine Satanis - Magna Veritas est un jeu de rôle d'origine française et dont In Nomine est une déclinaison.
 In Nomine Christi Vincas Semper (Au nom du Christ tu vaincras toujours) est une inscription christique que l'on peut trouver par exemple sur un labarum tel que le diptyque de Probus, consul en 406 :